Kottenkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Kottenkamp (* 1971), deutscher Theater-, Kino- und Fernsehschauspieler
 Paul Kottenkamp (1883–1968), deutscher Maler und Grafiker
 Walther Kottenkamp (1889–1953), deutscher Schauspieler bei Bühne und Film